Parmeggiani ist der Familienname folgender Personen:
 Frida Parmeggiani (* 1946), italienische Kostümbildnerin
 Marcel Parmeggiani (* 1915), französischer Fußballspieler
 Mauro Parmeggiani (* 1961), italienischer Geistlicher, Bischof von Tivoli und Palestrina
 Quinto Parmeggiani (* 1926), italienischer Schauspieler
 Tancredi Parmeggiani (1927–1964), italienischer Maler